Colapinto ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Colapinto (* 2003), argentinischer Autorennfahrer
 John Colapinto (* 1958), Journalist und Schriftsteller